Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1977 — тридцать седьмой чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 1 по 27 декабря во Львове.

Финал — 18 участниц. Порядок проведения: 3 полуфинала — Даугавпилс, Днепропетровск и Петрозаводск, из которых по 4 призёра допускались в финал; по итогам 36-го чемпионата страны — А. Ахшарумова, Н. Александрия, Л. Зайцева, Э. Эпштейн; персонально приглашены Е. Ахмыловская и М. Чибурданидзе. 

Без поражений провела чемпионат Чибурданидзе, которая впервые стала чемпионкой страны, — 13 очков. 2—3-е места разделили Александрия и Н. Иоселиани — по 12 очков.

Таблица

Литература 
 
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 48, 1977 года.
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 3, март 1978 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1977 год в шахматах
Спортивные соревнования во Львове
Декабрь 1977 года
Спорт на Украине в 1977 году
Чемпионаты СССР в 1977 году